Ерик I Дански или Ерик Добри (око 1060 - 10. јул 1103) је био дански краљ од 1095. године до своје смрти.

Биографија 
Ерик је рођен у Слангерупу на северном Селанду. Био је један од многобројних синова данског краља Свена Естридсона и непознате конкубине. Тројица Ерикове браће владали су пре њега. Свена је наследио Харалд III, Харалда Кнут IV, а Кнута Олаф I. Кнут је страдао 1086. године од стране побуњених сељака који су га убили у цркви. Ерик је тада побегао на Селанд, а потом у Сканију која је у то време била део Данске. За краља је након Кнута изабран Олаф I. Олафова владавина била је кратка. Умро је 1095. године. Скупштина је на престо поставила Ерика Данског. Након Ериковог доласка на власт, гладне године у Данској су престале. Многи су то сматрали као знак богова да је Ерик прави избор. 

Средњовековни хроничари описују Ерика као крупног човека, доброг говорника и способног владара. Имао је изузетно буран приватни живот. У спољној политици наступао је дипломатски и избегавао је сукобе са магнатима. Током своје владавине, Ерик је посетио Рим и издејствовао канонизацију Кнута IV. На скупштини у Виборгу Ерик је објавио да жели отићи на ходочашће у Свету земљу. Разлог за то био је тај што је Ерик у пијаном стању убио четворицу својих људи током прославе на свом двору. Ерик је свога сина Харалда Кесја и владику Асера именовао за намеснике. 

Ерик и његова жена Боедбила су преко Русије стигли у Цариград где су били гости византијског цара. На путу се Ерик разболео. Умро је у Пафосу, на Кипру, јула 1103. године. Ерик је био први краљ који је пошао на ходочашће након ослобађања Јерусалима у Првом крсташком рату (1099). Краљица Боедбила такође се разболела, али је успела да стигне до Јерусалима где је умрла. Сахрањена је у подножју Маслинове горе. Ерика је наследио брат Нилс.

Породично стабло

Референце

Литература 
 heimskringla.no – Saxo Grammaticus : Erik Ejegod 
 Min Verdenshistorien – Middelalderen 1087-1499 af Søren Sørensen

Рођени 1060.
Умрли 1103.
Краљеви Данске
Крсташи
Владари у Европи у XI веку